Віра Звонарьова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в четвертому колі її перемогла Саманта Стосур.

Єлена Янкович виграла титул, перемігши у фіналі Каролін Возняцкі з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1 

| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=6
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Ю Чжань
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Ш Феґеле
| RD1-score06-1=0
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Ц Піронкова
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= А Аманмурадова
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13=

Секція 3 

| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-seed05=21
| RD2-team05= Д Гантухова
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Р Вінчі
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Ю Гергес
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=13
| RD2-team08= Я Вікмаєр
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=3
| RD3-team01= В Азаренко
| RD3-score01-1=64
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=28
| RD3-team02=
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=13
| RD4-team02= Я Вікмаєр
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=
}}

Секція 4 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Л Градецька
| RD1-score03-1=65
| RD1-score03-2=67
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= С Стівенс
| RD1-score04-1=77
| RD1-score04-2=79
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= А Севастова
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=1
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= К Шпрем
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Ш Перрі
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=3
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Ж Куен
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= Т Пашек
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3= 
| RD2-seed01=12
| RD2-team01= В Звонарьова
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= С Стівенс
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=
| RD2-team03= А Севастова
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=24
| RD2-team04= А Іванович
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=
| RD2-seed05=25
| RD2-team05=

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Приітки

Посилання 
Main Draw
Qualifying Draw 

BNP Paribas Open 2010
BNP Paribas Open